Peter Heenan est un nom pouvant désigner:

Peter Heenan (1875-1948), homme politique canadien de l'Ontario
 (né en 1961), botaniste néo-zélandais

Voir aussi

Heenan, Peter